La Super League 2015-2016, nota come Raiffeisen Super League 2015-2016 per motivi di sponsorizzazione, è stata la 119ª edizione della massima divisione del campionato svizzero di calcio, la 13ª edizione sotto il nome Super League. Il campionato è iniziato il 18 luglio 2015 e si è concluso il 25 maggio 2016. Il  ha vinto il suo 19º campionato, il settimo consecutivo e il nono negli ultimi dieci anni. Per la seconda stagione consecutiva ha partecipato al campionato il Vaduz, squadra del Liechtenstein affiliata all'Associazione Svizzera di Football.

Stagione

Novità 
Dalla Super League 2014-2015 è stato retrocesso in Challenge League l'Aarau, classificatosi all'ultimo posto. Dalla Challenge League 2014-2015 è stato promosso il Lugano, classificatosi al primo posto.

Formula 
Le 10 squadre partecipanti si affrontano in un doppio girone all'italiana con partite di andata e ritorno per un totale di 36 giornate.
La squadra campione di Svizzera si qualifica per la fase a gironi della UEFA Champions League 2016-2017.
La 2ª classificata è ammessa al terzo turno di qualificazione della UEFA Champions League 2016-2017.
La 3ª classificata è ammessa al terzo turno di qualificazione della UEFA Europa League 2016-2017.
La 4ª classificata è ammessa al secondo turno di qualificazione della UEFA Europa League 2016-2017.
L'ultima classificata retrocede in Challenge League.

Squadre partecipanti

Allenatori

Classifica finale 
Fonte: sito ufficiale

Legenda:
      Campione di Svizzera e ammessa alla UEFA Champions League 2016-2017
      Ammessa alla UEFA Champions League 2016-2017
      Ammesse alla UEFA Europa League 2016-2017
      Retrocessa in Challenge League 2016-2017

Regolamento:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
La classifica viene stilata secondo i seguenti criteri:
Punti conquistati
Differenza reti generale
Reti totali realizzate
Punti conquistati negli scontri diretti
Sorteggio
Note:

Risultati

Tabellone

Prima fase

Seconda fase

Calendario 
Fonte: sito ufficiale

Statistiche

Dream team 2015 
Di seguito il Dream Team dell'anno 2015, come di consueto il SFL Award Night avviene nei primi mesi invernali per l'anno solare precedente.

 Miglior giocatore: Breel-Donald Embolo (Basilea)
 Miglior giovane: Shani Tarashaj (Grasshoppers)
 Miglior allenatore: Pierluigi Tami (Grasshoppers)

Squadre

Capolista solitaria 
 Dalla 2ª alla 36ª giornata:

Classifica marcatori 
Fonte: sito ufficiale

Record 
 Maggior numero di vittorie: Basilea (26)
 Maggior numero di vittorie in casa: Basilea (14)
 Maggior numero di vittorie in trasferta: Basilea (12)
 Minor numero di vittorie: Vaduz e Zurigo (7)
 Minor numero di vittorie in casa: Vaduz (3)
 Minor numero di vittorie in trasferta: 4 squadre (3)
 Maggior numero di pareggi: Vaduz (15)
 Maggior numero di pareggi in casa: Vaduz (11)
 Maggior numero di pareggi in trasferta: Grasshoppers, Young Boys e Zurigo (6)
 Minor numero di pareggi: Basilea (5)
 Minor numero di pareggi in casa: Basilea e Sion (2)
 Minor numero di pareggi in trasferta: Basilea (3)
 Maggior numero di sconfitte: Lugano (19)
 Maggior numero di sconfitte in casa: Lugano (8)
 Maggior numero di sconfitte in trasferta: Lugano e San Gallo (11)
 Minor numero di sconfitte: Basilea (5)
 Minor numero di sconfitte in casa: Basilea e Young Boys (2)
 Minor numero di sconfitte in trasferta: Basilea (3)
 Miglior attacco: Basilea (88 gol fatti)
 Peggior attacco: San Gallo (41 gol fatti)
 Miglior difesa: Basilea (38 gol subiti)
 Peggior difesa: Lugano (75 gol subiti)
 Miglior differenza reti: Basilea (+50)
 Peggior differenza reti: Lugano (-29)
 Miglior serie positiva: Basilea (16)
 Maggior numero di vittorie consecutive: Basilea (8)
 Maggior numero di pareggi consecutivi: Thun (4)
 Maggior numero di sconfitte consecutive: Lucerna, San Gallo e Zurigo (5)
 Partita con maggiore scarto di gol: San Gallo - Basilea 0-7 e Young Boys - Lugano 7-0 (7)
 Partita con più reti: Young Boys - Vaduz 5-4 (9)

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 
 

Calcio nel 2015
Calcio nel 2016
2015-2016